GJR est un sigle qui peut désigner :
 Grand Junction Railway (en français, Grand Raccordement ferroviaire), une des premières lignes importantes de chemins de fer en Angleterre.

GJR est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Gjögur, un petit aéroport du Nord-Ouest de l'Islande.

Code IATA des aéroports